Акерсхус:

 Акерсхус — провинция Норвегии.
 Замок Акерсхус
 Крепость Акерсхус